Pratt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 H. Douglas Pratt
 Anne Pratt